Dark Star peut faire référence à :

Titres 
 Dark Star est un film de John Carpenter sorti en 1974 ;
 Dark Star est une chanson du groupe Grateful Dead ;
 The Dark Star est un film d'Allan Dwan sorti en 1919 ;

Toponyme 
Dark Star est une grotte profonde dans les montagnes de Baisunau en Ouzbékistan, nommée après le film Dark Star.